Донельсон — фамилия. Известные носители:

  (1718—1785) — американский пограничник, политик, градостроитель и исследователь.
  (1801—1863) — американский плантатор, политик и солдат из Теннесси.
 Донельсон, Эмили (1807—1836) — племянница Президента США Эндрю Джексона и неофициальная Первая леди США с 1829 по 1836 год.
 Донельсон, Эндрю Джексон (1799—1871) — американский политик и дипломат.